Naselja u Sloveniji
 Glinek (Škofljica, Slovenija), naselje u općini Škofljica
 Glinek (Trebnje, Slovenija), naselje u općini Trebnje